Dentipellis är ett släkte av svampar. Dentipellis ingår i familjen Hericiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Dentipellis